Livezi se poate referi la:

 Localități din România
Livezi - localitate din județul Bacău, reședința comunei cu același nume
Livezi - localitate din județul Dolj
Livezi - localitate din județul Harghita
Livezi - localitate din județul Hunedoara
Livezi - localitate din județul Mehedinți
Livezi - localitate din județul Vâlcea, reședința comunei cu același nume

 Localități din Republica Moldova
Livezi - comună din raionul Soroca

Vezi și 
 Livada
 Livezile
 Livezeni

Toponime românești